Lankangite è un minerale appartenente al gruppo della coronadite discreditato dall'IMA nel novembre 2011 perché ulteriori studi hanno appurato che si tratta di una varietà di mannardite senza H2O.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Collegamenti esterni 

Ossidi e idrossidi (minerali)
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA
Varietà di minerali